Keith Wright peut faire référence à:
 Keith Wright (1942-2015), homme politique australien ;
 Keith Wright, joueur canadien de hockey sur glace ;
 Keith Wright, cinéaste d'animation britannique ;
 Keith Wright (1989-), joueur américain de basket-ball.